Leander Paes e Cara Black hanno battuto in finale Wesley Moodie e Lisa Raymond 6-4, 7-65.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Nenad Zimonjić /  Samantha Stosur (terzo turno)
 Leander Paes /  Cara Black (campioni)
 Mahesh Bhupathi /  Liezel Huber (secondo turno)
 Oliver Marach /  Nuria Llagostera Vives (secondo turno)
 Mark Knowles /  Katarina Srebotnik (terzo turno)
 Daniel Nestor /  Bethanie Mattek-Sands (terzo turno)
 Maks Mirny /  Alisa Klejbanova (terzo turno)
 Mariusz Fyrstenberg /  Yan Zi (terzo turno)

 Lukáš Dlouhý /  Iveta Benešová (semifinali) 
 Marcelo Melo /  Rennae Stubbs (semifinali) 
 Wesley Moodie /  Lisa Raymond (Runners-up) 
 Paul Hanley /  Chan Yung-jan (quarti di finale) 
 Robert Lindstedt /  Ekaterina Makarova (secondo turno) 
 Marc López /  Anabel Medina Garrigues (ritiro) 
 Andy Ram /  Elena Vesnina (secondo turno) 
 Marcin Matkowski /  Tathiana Garbin (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2010
ATP World Tour 2010